Вильянуэва-де-лас-Торрес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 66,50 км². Население — 708 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады